Buchenhain bezeichnet folgende Orte:

in Deutschland
 Buchenhain (Baierbrunn), Ortsteil der Gemeinde Baierbrunn, Landkreis München, Bayern
 Buchenhain (Boitzenburger Land), Ortsteil der Gemeinde Boitzenburger Land, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Forsthaus Buchenhain, Wohnplatz im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
in Polen
 Małolesie (ehemals Buchenhain im Landkreis Greifenhagen, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Stare Czarnowo
 Boguniewo (ehemals Buchenhain im Landkreis Obornik, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Rogoźno
 Bukowiec (ehemals Buchenhain im Landkreis Grätz (Wartheland), Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Gmina Nowy Tomyśl
 Bukowina Sycowska (ehemals Buchenhain im Landkreis Groß Wartenberg, Niederschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe: Międzybórz
in Rumänien:
 Poiana Micului, eine Ortschaft in der Bukowina

Buchenhain bezeichnet ferner den Berg Buchenhain (Rothaar) (650,5 m) in der Rothaar